Nelas — município do distrito de Viseu 
 Nelas (freguesia) — freguesia do município de Nelas

Desambiguações de topônimos